Franciaország
Saint-Angel, település Allier megyében
Saint-Angel, település Corrèze megyében
Saint-Angel, település Puy-de-Dôme megyében